Il singolare del NASDAQ-100 Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer ha battuto in finale Rafael Nadal 2–6, 6–7 (4–7), 7–6 (7–5), 6–3, 6–1.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Roger Federer (campione)
 Andy Roddick (secondo turno)
 Marat Safin (terzo turno)
 Guillermo Coria (terzo turno)
 Carlos Moyá (terzo turno)
 Tim Henman (quarti)
 Gastón Gaudio (quarto turno)
 David Nalbandian (terzo turno)
 Andre Agassi (semifinali)
 Joachim Johansson (secondo turno)
 Guillermo Cañas (secondo turno)
 Tommy Robredo (terzo turno)
 Ivan Ljubičić (quarto turno)
 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 Fernando González (terzo turno)
 Tommy Haas (terzo turno)

  Michail Južnyj (secondo turno) 
  Mario Ančić (quarto turno) 
  Feliciano López (secondo turno) 
  Andrei Pavel (secondo turno) 
  Vince Spadea (terzo turno) 
  Nicolas Kiefer (secondo turno) 
  Radek Štěpánek (quarto turno) 
  Jiří Novák (quarto turno) 
  Thomas Johansson (quarti) 
  Dominik Hrbatý (quarti) 
  Sébastien Grosjean (terzo turno) 
  Juan Ignacio Chela (terzo turno) 
  Rafael Nadal (finale) 
  Paradorn Srichaphan (secondo turno) 
  Taylor Dent (quarti) 
  Xavier Malisse (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

NASDAQ-100 Open 2005
ATP Tour 2005